Официальный шляхетский и дворянский герб роду Барановских (Барановських) — герб Ястшембец, (за другими даными — Лодзя (Ладья), в зависимости от места проживания, личного выбора и других обстоятельств). Некоторые Барановские (Барановські) имели гербы Остоя, Гоздава или Одровондж.

Лодзя (Ладья) (польск. Łodzia, Lodzic, Łodzic, Navis, Nawa) — известный польско-украинский дворянский герб. В общей истории Польщи и Украины герб использовали более 160 родов: Баболицкие (Babolicki), Бабонаубеки (Баубонаубек, Babonaubek, Babunabek, Baubonaubek, Baubounaubek, Baubonalik), Бандлевськие (Бендлевськие, Bandlewski), Барановские (Baranowski), Баранские (Baranski) и другие.

В 1857 году Волынское депутатское дворянское собрание подало представление департаменту геральдики государственного Сената Российской империи на роды Барановских Овруччины к утвердждению их в дворянстве и на утверджение им родового герба «Лодзя». Сенат своим решением утвердил представление.

Примечания

Литература 
 
 Малороссийский гербовник, с. 6
 ШЛЯХЕТСТВО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. СТАРОВИННІ РОДИ ОВРУЦЬКОЇ ШЛЯХТИ : МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, 20-21 квітня 2018 року. / 2-ге видання, доповнене та допрацьоване // за ред. д.ф.н, професора В. Ф. Баранівського — К.: Вид-во ТОВ «НПВ ІНТЕРСЕРВІС», 2019. — 224с.

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Ястршембец